

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Rodowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kwidzyńskim, w gminie Prabuty 
 Rodowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Braniewo
 Rodowo – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity
 Rodowo – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Kozłowo